

Carriera

Club

Giovanili
Cresce nelle giovanili del , squadra della sua città natale.
Nell'agosto 2010 passa a titolo definitivo al , che lo inserisce nella squadra B, con cui però non ottiene nessuna presenza.

Alaves
La stagione successiva passa all', in Segunda División B, con cui gioca due partite di campionato.

Badalona
Nel luglio 2012 va a giocare nel , sempre in Segunda División B, rimanendovi per una stagione e mezza, collezionando 5 apparizioni, di cui una in Copa del Rey, il 29 agosto 2012, nello spareggio del 1º turno, in trasferta contro il , sfida persa per 1-0.

Valencia Mestalla
All'inizio del 2014 passa al , squadra filiale del , militante in Segunda División B. Esordisce il 23 marzo nel derby perso per 2-0 in casa del , subentrando a gara in corso. Chiude le sue due stagioni e mezzo a Valencia con 45 presenze.

Foggia
Il 4 agosto 2016 viene ufficializzato il suo trasferimento in Lega Pro al , con cui firma un contratto biennale.

Il 23 aprile 2017 conquista, con la squadra pugliese, la promozione in serie B.

Nazionale
Con la Nazionale Under-17 vince l'Europeo 2008 da titolare. Due anni dopo partecipa con l'Under-19 all'Europeo di categoria, giocando da titolare e perdendo la finale contro la Francia.

Nel 2011 disputa con la Spagna il Mondiale Under-20 come riserva di Fernando Pacheco, giocando una sola partita.

Statistiche

Presenze e reti subite nei club
Statistiche aggiornate al 17 agosto 2017.

Palmarès

Club

Competizioni nazionali

Foggia: 2016-2017

Foggia: 2017

Note

Collegamenti esterni